Die Liga II 2016/17 war die 77. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 6. August 2016 und endete am 3. Juni 2017. Von Mitte Dezember 2016 bis Ende Februar 2017 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Aufsteiger in die Liga 1 waren Juventus Bukarest und Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, die ein Jahr zuvor noch in der Liga III spielten. Der SC Bacău und FC Baia Mare (4. bzw. 6. der letzten Saison) hatten sich aus finanziellen Gründen in die Liga III zurückgezogen.

Modus 
Die Liga II wurde erstmals eingleisig geführt. 20 Vereine waren hierfür gemeldet. ACS Berceni zog nach 15 Spielen zurück. Șoimii Pâncota wurde wegen unbezahlter Schulden ausgeschlossen.

Die beiden erstplatzierten Mannschaften stiegen direkt in die Liga 1 auf. Der Drittplatzierte konnte sich noch über die Play-offs für die Liga 1 qualifizieren. Die letzten fünf Teams stiegen in die Liga III ab.

Abschlusstabelle

Play-offs 

|}
Beide Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf romaniansoccer.ro (englisch)

Einzelnachweise 

2016 17
Fußballsaison 2016/17